

Onomastica 
 Gayle – variante in inglese del nome proprio di persona italiano femminile Abigaille

Persone 
 Amelia Gayle (1826-1913) – bibliotecaria e accademica statunitense
 Cecilia Gayle (1963) – cantante costaricana naturalizzata italiana
 Chris Gayle (1979) – giocatore di cricket giamaicano
 Crystal Gayle (1951) – cantante statunitense
 Dwight Gayle (1989) – calciatore inglese di origini giamaicane
 Howard Gayle (1958) – calciatore inglese
 John Gayle (1792-1859) – magistrato e politico statunitense
 Marcus Gayle (1970) –  calciatore giamaicano
 Michelle Gayle (1971) – attrice e cantante britannica
 Robyn Gayle (1985) – calciatore canadese
 Sami Gayle (1996) – attrice statunitense
 Shaun Gayle (1962) – giocatore di football americano statunitense
 Taylor Gayle Rutherford (2004) – cantante statunitense